Поповкино — название населённых пунктов:
 Поповкино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Поповкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Поповкино — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Поповкино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Поповкино — деревня в Ленинском районе Тульской области.